Ложные рогатки () — род бесхвостых земноводных из семейства Odontophrynidae.

Классификация 
На ноябрь 2018 года в род включают 41 вид:

Примечания 

Odontophrynidae